Джон Уэсли Хайат (; 28 ноября 1837 — 10 мая 1920) — американский изобретатель. Известен благодаря изобретению целлулоида. В 1869 году Джон Уэсли Хайат запатентовал целлулоид, который изобрёл для того, чтобы заменить им слоновую кость в шарах для бильярда.

Награды 
 Медаль Джона Скотта (1898) 
 Медаль Перкина (1914)

Примечания

Ссылки 
John Wesley Hyatt

Изобретатели США